1-й Прибалти́йский фронт (20 октября 1943 — 24 февраля 1945) — фронт РККА ВС СССР, во время Великой Отечественной войны, действующий на прибалтийском направлении.

История 
Образован на северо-западном и западном направлениях 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путём переименования Калининского фронта.

С 1 по 21 ноября 1943 года войска фронта вели наступление на витебско-полоцком направлении.
При поддержке 2-го Прибалтийского фронта удалось вклиниться в оборону немцев на глубину 45-55 км и глубоко охватить городокскую и витебскую группировки немецких войск.

В результате проведённой Городокской операции 1943 года была разгромлена группировка немцев и уничтожен выступ в обороне противника. В результате была занята выгодная позиция около Витебска.

В феврале-марте 1944 года, совместно с Западным фронтом войска 1-го Прибалтийского фронта провели Витебскую операцию. В результате операции удалось улучшить положение, прорвать оборону противника, глубоко охватить витебскую группировку противника.

С 23 июня во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции было разгромлено левое крыло немецкой группы армий «Центр». Советские войска вышли на подступы к Полоцку.

Развивая успех, без оперативной паузы была проведена Полоцкая операция. В результате была разгромлена полоцкая группировка немцев и продвинулись левым крылом на 120—160 км. Были созданы выгодные условия для развития наступления на Даугавпилс и Шяуляй.

В июле войска фронта провели Шяуляйскую операцию. В результате была разгромлена паневежиско-шяуляйская группировка противника. Затем развернули наступление на Ригу с целью перерезать сухопутные коммуникации немецкой группы армий «Север» с Восточной Пруссией, вышли к Рижскому заливу, но в августе отошли на 30 км к югу.

В сентябре фронт принял участие в Рижской операции. В начале октября советские войска нанесли внезапный удар на Мемель (Клайпеда). После завершения Мемельской операции, вместе с войсками 2-го Прибалтийского фронта блокировал с суши курляндскую группировку противника. Далее вёл бои по её уничтожению.

В январе-феврале 1945 года фронт частью сил участвовал в Восточно-Прусской стратегической операции. Содействовал 3-му Белорусскому фронту в разгроме тильзитской группировки противника. Одновременно в конце января в ходе наступательной операции по разгрому группировки противника в районе Клайпеды был ликвидирован мемельский плацдарм, и 28 января штурмом взят город Мемель (Клайпеда).

В начале февраля 1945 года войска фронта, вместе с 3-м Белорусским фронтом участвовали в операции по ликвидации прижатую к морю восточнопрусскую группировку противника на Земландском полуострове и в районе Кёнигсберга (Калининград). Армии фронта, действовавшие в Курляндии, были переданы во 2-й Прибалтийский фронт. С 17 февраля все усилия фронта сосредоточились на ликвидации вражеской земландской группировки.

24 февраля 1945 года фронт был упразднён, а его войска, преобразованные в Земландскую группу войск, включены в состав 3-го Белорусского фронта.

Состав 
Первоначальный:
 4-я ударная армия
 6-я гвардейская армия
 39-я армия
 43-я армия
 3-я воздушная армия
В разное время входили:
 2-я гвардейская армия
 5-я армия
 11-я армия
 51-я армия
 61-я армия
 5-я гвардейская танковая армия

Командование

Командующие 
 Генерал армии Андрей Ерёменко (20 октября — 19 ноября 1943),
 Генерал армии Иван Баграмян (20 ноября 1943 — 24 февраль 1945).

Члены Военного совета 
 Генерал-лейтенант Дмитрий Леонов (20 октября 1943 — 28 ноября 1944),
 Генерал-лейтенант Михаил Рудаков (28 ноября 1944 — 24 февраля 1945).

Начальник штаба 
 Генерал-лейтенант, с 28 июня 1944 генерал-полковник Владимир Курасов (20 октября 1943 — 24 февраля 1945).

Газета 
Выходила газета «Вперед на врага».

Редакторы:
 полковник Кассин Николай Семёнович (1907—1960),
 полковник Рамзин Михаил Максимович (1901—1983).

Примечания

Литература 
 Баграмян И. Х. Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в Белорусской операции. // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 4. — С.12-27.; № 5. — С.15-31.

Ссылки 

 Сайт Минобороны России.